Intensitet har flere specialiseringer:
 Intensitet (fysik)
 Intensitet (akustik) - lydintensitet
 Intensitet (overført)

Se også
 Træningsintensitet
 Amplitude
 Niveau
 Feltstyrke